День рожде́ния инфа́нты — название произведений:

 «День рождения инфанты» — одна из литературных сказок из сборника «» британского писателя Оскара Уайльда, опубликованная в 1891 году.

 «День рождения инфанты» — мюзикл 1995 года российского композитора Валерия Бровко.

 «День рождения инфанты» — документальная драма российского кинорежиссёра Валерии Гай Германики 2007 года.

 «День рождения от „Инфанты“» — современная российская пьеса Татьяны Валухиной. Ставилась на Радио России — Санкт-Петербург в программе «Театр у вас дома».